La méthode des moments, selon le contexte, peut se référer à :

 la méthode des moments (statistiques), une méthode d'estimation paramétrique en statistiques
 la méthode des moments (probabilité), une manière de prouver la convergence d'une loi en théorie des probabilités
 la méthode des moments (analyse numérique), une technique de résolution numérique de problèmes de conditions aux limites.
 la méthode des moments (physique statistique), une technique de changement d'échelle pour les équations cinétiques comme l'équation de Boltzmann.

Moment (mathématiques)